Diplodontias är ett släkte av sjöstjärnor. Diplodontias ingår i familjen Odontasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Diplodontias